Полицейская академия МВД Азербайджанской Республики  — высшее специальное учебное заведение Азербайджанской Республики.

История 
Ведёт свою историю от созданной в 1921 году решением Народного Комиссариата внутренних дел Азербайджанской Республики школы милиции для подготовки рядовых милиционеров и командиров. Функционировала в Баку, а в 1936 году была переведена в поселок Мардакян. В 1957 году школа милиции была преобразована в Бакинскую среднюю специальную школу милиции им. Н. Ризаева при МВД СССР. Продолжительность обучения составляла два года и окончившие школу плучали диплом о среднем юридическом образовании.

В 1957—1961 годах школа готовила специалистов для Грузии, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Алтая, Иркутска, Краснодара, Куйбышева, Новосибирска, Кемерово, Саратова через очные, заочные отделения и курсы повышения квалификации.

В соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики № 782 от 23 мая 1992 года и постановлением Кабинета министров № 321 от 9 июня 1992 года на базе Специальной средней школы милиции была создана Полицейская академия . Академии был присвоен статус 1 уровня.

Отбор абитуриентов осуществляется Министерством внутренних дел. На очном отделении период учебы 5 лет, на заочном, для лиц, со средним образованием – 5 лет, с высшим образованием – 4 года.

Начальником Полицейской академии МВД Азербайджанской Республики является генерал-майор Алиев Назим Тялят оглу.

Устав Полицейской академии был принят по распоряжению Президента Азербайджана от 4 августа 2016 года.

25 декабря 2018 года состоялось открытие нового учебного здания Полицейской академии.

Учебно-методическая кафедра 
Кафедра была создана раньше, чем другие, в 1957 году, когда была создана Бакинская специальная средняя школа милиции.

Кафедры 

 Общественные науки
 Теория государства и права
 Уголовное право
 Гражданское право
 Уголовное дело
 Криминалистика
 Организация управления в органах внутренних дел (ОВД)
 Специальные техника в органах внутренних дел:
 Оперативно-розыскная деятельность в органах внутренних дел:
 Административная работа органов внутренних дел:
 Специальная тактическая подготовка:
 Языковая подготовка
 Физическая подготовка

См. также 
 Министерство внутренних дел Азербайджана
 Полиция Азербайджана

Примечания 

Высшие учебные заведения Азербайджана
Академии Азербайджана (вузы)
Министерство внутренних дел Азербайджана